«ХИТ» — украинский мини-футбольный клуб из Киева. Первый чемпион Любительской футзальной лиги Украины (2014). С 2016 года выступает в Экстра-лиге Украины.

История 

Основанная в 2005 году команда изначально состояла из сотрудников ООО «Эней». Первое время «ХИТ» принимал участие в любительском турнире «Бизнес-лига» и неоднократно становился его победителем. Кроме этого, «ХИТ» успешно выступал во всеукраинских соревнованиях по пляжному футболу, завоевав в 2016 году Кубок Украины.

В 2014 году «ХИТ» принял участие в первом розыгрыше Любительской футзальной лиги Украины. Команда сумела сначала пробиться в финальный турнир, в котором приняло участие 15 команд, после чего стала чемпионом Украины среди любителей. В финальном матче высшей лиги команда под руководством Олега Лукьяненко одержала победу над львовским «Княжим рынком» со счётом 2:0. Лучшим игроком турнира стал Игорь Барсук, а защитником — Александр Корнейчук, представляющие «ХИТ».

В 2015 году «ХИТ» переходит из любительского футзала в профессиональный, и команда заявляется в Первую лигу чемпионата страны. «ХИТ» доходит до финала Кубка Украины, в котором уступает любительской киевской команде «Манзана». Кроме этого «ХИТ» становится чемпионом Первой лиги, в решающем матче одержав победу над киевским над «Эпицентр КЗ» (Киев) со счётом 6:2.

В следующем сезоне 2015/2016 «ХИТ» полностью повторяет достижения предыдущего. Сначала команда вновь попадает в финал Кубка Украины, где уступает в этот раз харьковскому «Локомотиву» со счётом 2:4. В то же время киевской команде удаётся повторно стать чемпионом Первой лиги, опередив киевскую «Манзану», ставшую второй. Кроме того, капитан «ХИТа» и игрок национальной сборной команды Украины Игорь Борсук признаётся лучшим игроком чемпионата.

Сезон 2016/17 «ХИТ» проводит в Экстра-лиге. По итогам первого круга новичок высшего дивизиона уверенно лидирует в чемпионате, а выступающий за «ХИТ» Сергей Журба признаётся лучшим игроком 2016 года.

Состав команды 

В сезоне 2016/17 состав команды выглядел следующим образом:

Примечания 

Мини-футбольные клубы Украины
Спортивные клубы Киева